Arthur Russell (1886-1972), athlète britannique spécialiste du steeple.
 Arthur Russell (1952-1992), musicien américain.
 Arthur Russell (1825-1892), homme politique anglais